Fallsbach steht für:
 Fallsbach, Katastralgemeinde und Ortschaft der Marktgemeinde Gunskirchen im Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Fallsbach (Grünbach), linker Zufluss des Grünbachs nach Oberndorf, Gemeinde Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Fallsbach (Mahlbach), rechter Zufluss des Mahlbachs (zur Streu) an der thüringischen Grenze vor Mühlfeld, Stadt Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Siehe auch:
 Fallbach
 Felsbach